Table des caractères Unicode U+0B00 à U+0B7F (2 816 à 2 943 en décimal).

Oriyâ (ou odia) (Unicode 1.1 à 6.0) 
Caractères utilisés pour l’écriture avec l’alphasyllabaire (ou abugida) oriyâ (ou odia) : signes diacritiques, voyelles indépendantes, consonnes, signes divers, voyelles diacritiques simples, voyelles diacritiques scindées, virâma, signes de longueur, consonnes supplémentaires, voyelles supplémentaires pour le sanskrit, voyelles dépendantes, chiffres décimaux, signe divers, consonne supplémentaire, signes fractionnaires.

Depuis 2012, en Inde, cette écriture, qui est aussi une langue, s’appelle officiellement « odia ». En raisons de règles de stabilité des normes Unicode/ISO/CEI 10646, ce changement terminologique n’affecte pas le bloc Unicode ou les noms des caractères, utilisant le terme « oriyâ » qui avait été normalisé auparavant.

Les caractères U+0B01 à U+0B03, U+0B3C, U+0B3E à U+0B43, U+0B47 et U+0B48, U+0B4B à U+0B4D, U+0B55 à U+0B57, U+0B62 et U+0B63 sont des signes diacritiques se combinant avec le caractère qu’ils suivent ; ils sont présentés ici combinés avec la lettre oriya ka « କ » (U+0B15).

Le diacritique U+0B57 (signe de longueur aou) est normalement visuellement indiscernable de l’association des deux diacritiques U+0B3E (voyelle diacritique â, à droite) et U+0B56 (signe de longueur aï, au-dessus) ; cependant cette identité visuelle n’est pas traitée comme canoniquement équivalente par Unicode.

Au contraire, le diacritique U+0B48 (voyelle diacritique aï) est totalement équivalent aux deux diacritiques U+0B47 (voyelle diacritique é, à gauche) et U+0B56 (signe de longueur aï, au dessus) ; le diacritique U+0B4B (voyelle diacritique ô) est totalement équivalent aux deux diacritiques U+0B47 (voyelle diacritique é, à gauche) et U+0B3E (voyelle diacritique â, à droite) ; le diacritique U+0B4C (voyelle diacritique aou) est totalement équivalent aux deux diacritiques U+0B47 (voyelle diacritique é, à gauche) et U+0B57 (signe de longueur aou, à droite et au-dessus).

Note : certains navigateurs ne gèrent pas correctement l’affichage des voyelles oriyâ (ou odia) normalement placées à gauche de la lettre de base (U+0B47, U+0B48) ou décomposables en deux parties à gauche et à droite (U+0B4B, U+0B4C), même si les polices de caractères adéquates sont installées. Cela cause des problèmes sérieux d'interprétation du texte à la lecture.

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 1.1

Compléments Unicode 4.0

Compléments Unicode 5.1

Compléments Unicode 6.0

Voir aussi

Liens externes 
   Oriya, table sur le site Unicode.
   Oriya, table sur le site Unicode.

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (0000-0FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

000B0